Shandi - imperador chinês
Shandi Finnessey - miss estadunidense
Shandi (canção) - da banda de rock Kiss

Desambiguação